Чорней — багатозначні назви

Назви села 
 Чорней () — село у повіті Нямц в Румунії. Входить до складу комуни Онічень.

Прізвища 
 Чорней Ілля Ілліч — український ботанік, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри Чернівецького університету
 Чорней Юрій Ілліч (нар. 1970) — журналіст, літератор
 Чорней Валерія Василівна (нар. 1986) — українська письменниця та журналіст 
 Силуан (Чорней) (нар. 1980) — Єпископ Герцаївський

Багатозначні терміни
Українські прізвища